Mužská dvouhra ATP Shenzhen Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl devatenáctý tenista světa Tomáš Berdych z České republiky, který se před zahájením odhlásil.

Vítězem se stal druhý nasazený Belgičan David Goffin, jenž ve finále zdolal ukrajinskou turnajovou pětku Alexandra Dolgopolova po třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 6–3. Klíčovým momentem se stal prolomený servis Dolgopolova v rozhodující sadě, kterým se Goffin ujal vedení 4–3 na gamy. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Belgičan přerušil šňůru šesti finálových porážek a triumf si připsal po třech letech.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2017